Tournier ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Tournier (1831–1899), französischer Klassischer Philologe
 Jean Tournier (1926–2004), französischer Kameramann
 Louis Tournier (1828–1898), Schweizer reformierter Theologe
 Marcel Tournier (1879–1951), französischer Harfenist und Komponist
 Michel Tournier (1924–2016), französischer Schriftsteller
 Nicolas Tournier (1590–1638/39), französischer Maler
 Paul Tournier (1898–1986), Schweizer Arzt und Autor
 Robert Tournier (1927–2014), französischer Ehrenbürger der Stadt Grimma

Siehe auch:
 Tournieren
 Tornier
 Turnier